В теории вероятностей индексы Гиттинса обычно ассоциируются с классической проблемой «двурукого бандита». «Одноруким бандитом» называют игральный автомат, приводимый в действие одной рукояткой («рукой»). Задача о «двуруком бандите» возникает при двух рукоятках, если априори известно, что вероятность выигрыша при запуске автомата какой-то одной «рукой» больше, чем другой. Задача состоит в том, чтобы, манипулируя обеими рукоятками поочередно, найти ту, которая обеспечивает наибольший выигрыш. Критическим фактором модели является то, что игрок не знает вероятностей выигрыша и может их понять только в процессе игры.

Проще говоря, значение индекса Гиттинса — это значение вероятности того, что в отличие от того, чтобы играть все время только одной рукой, игрок хотя бы раз попробует играть второй и, начиная с некоторого момента времени в будущем, будет играть только второй рукой.

Теория принятия решений
Теория оптимизации